Juan Manuel Cerúndolo era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Cedrik-Marcel Stebe ha sconfitto Francesco Passaro con il punteggio di 7-6(7-2), 6-4.

Teste di serie 

  Marco Cecchinato (primo turno)
  Giulio Zeppieri (secondo turno)
  Francesco Passaro (finale)
  Nikola Milojević (primo turno)

  Matteo Arnaldi (semifinale, ritirato) 
  Riccardo Bonadio (quarti di finale) 
  Stefano Travaglia (primo turno) 
  Andrea Arnaboldi (primo turno)

Qualificati 

  Nicolas Moreno de Alboran (primo turno)
  Cezar Crețu (primo turno)
  Adrian Andreev (primo turno) 

  Mariano Navone (ritirato) 
  Marius Copil (secondo turno) 
  Giovanni Oradini (secondo turno)

Lucky loser 

  Kenny de Schepper (quarti di finale)

Wildcard 

  Federico Arnaboldi (secondo turno)
  Gianmarco Ferrari (primo turno)

  Matteo Gigante (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Città di Como Challenger 2022